Alimani Gory, né le  au Havre, est un footballeur franco-malien. Il évolue au poste de milieu gauche ou d'ailier au Paris FC .

Biographie

En clubs 
Il signe son premier contrat professionnel en  avec Le Havre AC.

En équipe nationale 
Au mois d', il est, pour la première fois, appelé en sélection du Mali.

Statistiques

Références

Liens externes 
 

Footballeur français
Footballeur malien
Joueur du Havre AC
Joueur du Cercle Bruges
Joueur de l'ES Troyes AC
Joueur du Paris FC
Naissance en août 1996
Naissance au Havre